MAC-cím, hálózati eszközök egyedi azonosítója
 Macintosh, az Apple számítógépe
 Classic Mac OS, az Apple Inc. által 1984–2001. között fejlesztett operációs rendszer
 MacOS, Apple-számítógépek Unix-alapú operációs rendszere
 .Mac, az Apple MobileMe szolgáltatásának korábbi neve
 Mac, film
 MAC, a Magyar Atlétikai Club rövidítése
 Bármi más, ami „Mc” betűcsoporttal kezdődik, például Big Mac, utalásként a McDonald’s étteremre